Trofeum Veliego-Pekki Ketoli (fin. Veli-Pekka Ketola -palkinto) – nagroda indywidualna w fińskich rozgrywkach hokeja na lodzie Liiga przyznawana corocznie zawodnikowi ligi, który uzyska najwięcej punktów w klasyfikacji kanadyjskiej w rundzie zasadniczej sezonu regularnego.

Nagroda dla najlepszego strzelca jest przyznawana od sezonu 1977/1978. Od 1995 trofeum nazwano imieniem i nazwiskiem byłego hokeisty Trofeum Veliego-Pekki Ketoli (ur. 1948).

Zdobywcy

Przypisy

Bibliografia 
 
 Lista na stronie Eliteprospects

Trofea i nagrody w hokeju na lodzie w Finlandii